Лыков-Оболенский — составная фамилия:
 Лыков-Оболенский, Борис Михайлович (1576—1646) — русский боярин и воевода, зять патриарха Филарета, один из участников Семибоярщины. 
 Лыков-Оболенский, Михаил Юрьевич (?—1579) — полковой воевода в царствование Ивана Грозного.
 
 Лыков-Оболенский, Фёдор Иванович «Площица» (?—1628) — стольник, окольничий и воевода.
 Лыков-Оболенский, Юрий Васильевич — боярин и воевода удельного князя Владимира Андреевича Старицкого.

См. также 
 Лыковы-Оболенские